Velika nagrada Kanade 1969 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1969. Odvijala se je 20. septembra 1969.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Jacky Ickx
| Brabham-Ford
| 90
| 1:59:26,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 12
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 90
| + 46,2 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 2
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 90
| + 52,0 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 18
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 89
| +1 krog
| 2
| 3
|-
! 5
| 4
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 87
| +3 krogi
| 9
| 2
|-
! 6
| 19
|  Johnny Servoz-Gavin
| Matra-Ford
| 84
| +6 krogov
| 15
| 1
|-
! 7
| 25
|  Pete Lovely
| Lotus-Ford
| 81
| +9 krogov
| 16
|  
|-
! NC
| 16
|  Bill Brack
| BRM
| 80
| +10 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 2
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 42
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 9
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 40
| Pog. gred
| 8
|  
|-
! Ods
| 3
|  John Miles
| Lotus-Ford
| 40
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 6
|  Pedro Rodriguez
| Ferrari
| 37
| Pritisk olja
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 32
| Trčenje
| 4
|  
|-
! DSQ
| 69
|  Al Pease
| Eagle-Climax
| 22
| Diskvalifikacija
| 17
|  
|-
! Ods
| 14
|  John Surtees
| BRM
| 15
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 21
|  Piers Courage
| Brabham-Ford
| 13
| Puščanje goriva
| 10
|  
|-
! Ods
| 26
|  John Cordts
| Brabham-Climax
| 10
| Puščanje olja
| 19
|  
|-
! Ods
| 5
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 9
| Distributor
| 5
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jackie Oliver
| BRM
| 2
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 20
|  Silvio Moser
| Brabham-Ford
| 0
| Trčenje
| 20
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jacky Ickx 1'18.180

Formula 1 sezona 1969
1969